Egy csepp méz, Shelagh Delaney 1958-as színdarabja
 Egy csepp méz, 1961-es brit film
 Egy csepp méz, Tunyogi Orsi második albuma